Minderbroederskerk (Eeklo)
 Minderbroederskerk (Maaseik)
 Minderbroederskerk (Roermond)
 Minderbroederskerk (Sint-Truiden)
 Minderbroederskerk (Venlo)

Zie ook
 Minderbroedersklooster (doorverwijspagina)
 Voor meer kerken van de franciscanen of de minderbroeders, zie de :categorie:Franciscanenkerk

Kerkgebouw naar patroonheilige